Carlos (nome) — prenome

Monarcas 
Alemanha (imperadores do Sacro Império Romano-Germânico)
 Carlos Magno 
 Carlos II de França — Carlos, o Calvo
 Carlos III de França — Carlos, o Simples
 Carlos, o Gordo
 Carlos IV do Sacro Império Romano-Germânico
 Carlos I de Espanha — Carlos V do Sacro Império Romano-Germânico
 Carlos VI do Sacro Império Romano-Germânico
 Carlos VII do Sacro Império Romano-Germânico

Áustria (imperador/príncipe)
 Carlos I da Áustria

Baviera (duques/eleitores)
 Carlos Magno
 Carlos VII do Sacro Império Romano-Germânico
 Carlos Teodoro da Baviera

Boêmia (reis)
 Carlos IV do Sacro Império Romano-Germânico 
 Carlos VI do Sacro Império Romano-Germânico 
 Carlos I da Áustria — Carlos III da Boêmia

Borgonha (duques)
 Carlos, Duque da Borgonha ou  — Carlos, o Temerário
 Carlos I de Espanha — Carlos V do Sacro Império Romano-Germânico ou Carlos II da Boêmia
 Carlos II de Espanha ou Carlos III da Borgonha
 Carlos VI do Sacro Império Romano-Germânico — Carlos IV da Borgonha

Espanha (reis)
 Carlos I de Espanha — Carlos V do Sacro Império Romano-Germânico
 Carlos II de Espanha
 Carlos III de Espanha
 Carlos IV de Espanha
 Carlos, Conde de Molina — pretendente carlista (Carlos V de Espanha)
 Carlos Luís de Bourbon e Bragança) — pretendente carlista (Carlos VI de Espanha) 
 Carlos, Duque de Madrid — pretendente carlista (Carlos VII de Espanha)
 Carlos Hugo de Bourbon-Parma — pretendente carlista (Carlos VIII de Espanha) 

França (reis)
 Carlos Magno — Carlos I do Sacro Império Romano-Germânico
 Carlos II de França — Carlos II do Sacro Império Romano-Germânico
 Carlos III de França
 Carlos IV de França
 Carlos V de França
 Carlos VI de França
 Carlos VII de França
 Carlos VIII de França
 Carlos IX de França
 Carlos X de França

Hungria (reis)
 Carlos Martel de Anjou — rei titular
 Carlos I da Hungria — Carlos I Roberto
 Carlos III de Durazzo — Carlos II da Hungria ou Carlos III de Nápoles
 Carlos VI do Sacro Império Romano-Germânico — Carlos III da Hungria 
 Carlos I da Áustria — Carlos IV da Hungria 

Inglaterra (reis)
 Carlos I de Inglaterra
 Carlos II de Inglaterra
 Carlos Eduardo Stuart — pretendente ao trono e neto de Jaime II da Inglaterra
 Carlos Fitz-James Stuart — descendente de Jaime II da Inglaterra

Luxemburgo (duques)
 Carlos IV do Sacro Império Romano-Germânico — Carlos I de Luxemburgo
 Carlos, Duque da Borgonha — Carlos II de Luxemburgo ou Carlos I da Borgonha
 Carlos I de Espanha — Carlos III de Luxemburgo ou Carlos V do Sacro Império
 Carlos II de Espanha — Carlos IV de Luxemburgo

Mântua (duques)
 Carlos I de Mântua
 Carlos II de Mântua
 Fernando Carlos I Gonzaga — Carlos III de Mântua

Navarra (reis)
 Carlos IV de França — Carlos I de Navarra
 Carlos II de Navarra
 Carlos III de Navarra
 Carlos, Príncipe de Viana — pretendente (Carlos IV de Navarra)
 Carlos V de Navarra - nome reclamado por 2 monarcas
Carlos II de Espanha (1661-1700) — enquanto rei da Navarra peninsular (a parte espanhola)
Carlos X de França (1757-1836) — enquanto rei da Baixa Navarra (a parte francesa)

Nápoles (reis)
 Carlos I, Conde de Anjou — Carlos I de Nápoles
 Carlos II de Nápoles
 Carlos III de Durazzo — Carlos III de Nápoles
 Carlos I de Espanha — Carlos V do Sacro Império ou Carlos IV de Nápoles
 Carlos II de Espanha  —  Carlos V de Nápoles
 Carlos VI do Sacro Império Romano-Germânico  —  Carlos VI de Nápoles
 Carlos III de Espanha  —  Carlos VII de Nápoles

Noruega (reis)
 Carlos VIII da Suécia — Carlos I da Noruega 
 Carlos XIII da Suécia — Carlos II da Noruega
 Carlos XIV João da Suécia — Carlos III da Noruega
 Carlos XV da Suécia — Carlos IV da Noruega

Portugal (rei)
 Carlos I de Portugal
 Carlos, Infante de Portugal, filho do terceiro casamento do rei D.Manuel I, morreu com um ano

Saboia/Piemonte/Sardenha (duques/príncipes/reis)
 Carlos I, Duque de Saboia
 Carlos II, Duque de Saboia
 Carlos III, Duque de Saboia
 Carlos Emanuel I, Duque de Saboia
 Carlos Emanuel II, Duque de Saboia
 Carlos Emanuel III da Sardenha
 Carlos Emanuel IV da Sardenha
 Carlos Félix da Sardenha
 Carlos Alberto da Sardenha

Sicília (reis)
 Carlos I, Conde de Anjou — Carlos I de Nápoles
 Carlos I de Espanha — Carlos V do Sacro Império Romano-Germânico ou Carlos II da Sicília
 Carlos II de Espanha — Carlos III da Sicília
 Carlos VI do Sacro Império Romano-Germânico — Carlos IV da Sicília
 Carlos III de Espanha — Carlos IV da Sicília

Suécia (reis)
 Carlos VII da Suécia
 Carlos VIII da Suécia
 Carlos IX da Suécia
 Carlos X Gustavo da Suécia
 Carlos XI da Suécia
 Carlos XII da Suécia
 Carlos XIII da Suécia
 Carlos XIV João da Suécia
 Carlos XV da Suécia
 Carlos XVI Gustavo da Suécia

  Carlos I
  Carlos II
  Carlos III
  Carlos IV
  Carlos V
  Carlos VI
  Carlos VII
  Carlos VIII
  Carlos IX
  Carlos X

Desambiguações de prenomes
Desambiguações de história